Czwarte zawody w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich 2017 odbyły się 12 sierpnia we francuskim Courchevel. Obiektem zmagań była skocznia duża Tremplin du Praz, gdzie rozmiar skoczni umiejscowiony jest na 135 metrze. Kwalifikacje do konkursu głównego odbyły się tego samego dnia.

Kwalifikacje do konkursu głównego wygrał reprezentant Słowenii Anže Lanišek tuż przed liderem cyklu Dawidem Kubackim. Konkurs indywidualny wygrał po raz drugi z rzędu Dawid Kubacki, a tuż za nim na drugiej pozycji uplasował się Maciej Kot. Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Dienis Korniłow wraz z Romanem Koudelką.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Courchevel był Franck Salvi oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Hubert Mathis, a jego asystentem – Harald Häfker.

Wyniki

Kwalifikacje

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów – http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3005/2018JP3005PROG.pdf
 Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3018/2018JP3018RLQ.pdf
 Konkurs indywidualny – http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3004/2018JP3004RL.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Courchevel – http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3004/2018JP3004NCS.pdf
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Courchevel – http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3004/2018JP3004STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2017 we Francji